BiH:
 Čelebići (Konjic, BiH), naselje u općini Konjic
 Čelebići (Foča, BiH), naselje u općini Foča

Vidi i:
 Čelebić, naselje u općini Livno, BiH